Самуил може бити:

 , село и седиште истоимене општине у Разградској области, Бугарска
 , општина у Разградској области, Бугарска
 Самуил (цар), владар средњовековне словенске државе на простору данашње Северне Македоније

Види још
 Самуило (вишезначна одредница)